Emilio Vidal puede referirse a: 

 Emilio Vidal (1918-1994), actor cómico uruguayo.
 Emilio Vidal Llanes (1900-1968), jugador y entrenador de fútbol español.
 Emilio Vidal (1969-actualidad), repostero avilesino, dueño de la pasteleria Vidal.